Molnár Csaba (1950-2014.07.19) sportvezető, a Felcsút SC egykori elnöke
 Molnár Csaba (1960) sportrepülő
 Molnár Csaba (1962–2014) sportújságíró
 Molnár Csaba (1964) Ybl Miklós- és Kós Károly-díjas építész
 Molnár Csaba (1967) színész
 Molnár Csaba (1975) politikus, a Gyurcsány-kormány minisztere 2008-tól, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke
 Molnár Csaba (1986) táncos
 Molnár Csaba (1991) labdarúgó
 Molnár Csaba (?) az Edda Művek menedzsere, Kisoroszi polgármestere